

Edilizia 
 Rivestimento murale –  strato più esterno applicato ad una struttura verticale di un edificio per aumentare la resistenza della struttura.
 Rivestimento lavorante – copertura che assorbe parte dei carichi strutturali a cui la costruzione è soggetta.
 Rivestimento –  funzione continua e suriettiva fra spazi topologici.
 Rivestimento – processo di applicazione di un film.
 Rivestimento per rotazione
 Rivestimento per immersione

Altri progetti